Neutralność jako bezstronność
 Neutralność w stosunkach międzynarodowych: państwo neutralne
 Neutralność światopoglądowa państwa
 Neutralność podatkowa
 Neutralizm

Zobacz też 
 neutralizacja
 obojętność